Le Grand Prix moto d'Indianapolis 2013 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013.

La compétition s'est déroulée du 16 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway devant plus de .

C'est la  du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Sport aux États-Unis en 2013
Indianapolis
Sport aux États-Unis en août 2013